Winload steht für:
 winload.de, deutsches Download-Portal, siehe GIGA Software
 Windows-Ladeprogramm,  winload.exe oder winload.efi, siehe Bootmgr